Dato (af latin dare "give") har flere betydninger:

 Dato (avis) – en tidligere dansk gratisavis.
 Dato – et dansk electronica producerteam bestående af David Kosteljanetz og Thomas Erichsen
 Fødselsdato – den dato, hvor man blev født
 Juliansk dato – antallet af dage siden mandag den 1. januar 4713 f.Kr i forhold til den ekstrapolerede julianske kalender
 Valørdato – i banksammenhæng den dato, hvor en saldoændring har rentemæssig virkning fra

Se også
 Datering – angive eller fastslå dato
 Datolinjen – en markeringslinje, som på jordkloden nogenlunde følger meridianen 180 grader fra Greenwich gennem Stillehavet
 Kulstof 14-datering – en metode til datering
 Mærkedag – en dag, hvor man fejrer årsdagen for en bestemt begivenhed